Blackwelder ist der Name von:
Eliot Blackwelder (1880–1969), US-amerikanischer Geologe
Richard E. Blackwelder (1909–2001), US-amerikanischer Zoologe